Кингисе́ппское викариа́тство — викариатство Ленинградской епархии Русской православной церкви.

История 
14 октября 1897 года при митрополите Санкт-Петербургском и Ладожском Палладии (Раеве) был утверждён синодальный доклад «О восстановлении в Санкт-Петербургской епархии кафедры 3-го викария с присвоением ему именования епископа Ямбургского». В 1899−1918 годах епископы Ямбургские состояли ректорами Санкт-Петербургской (Петроградской) духовной академии и жили в ректорском флигеле академии.

С переименованием города Ямбурга в Кингисепп в 1922 году викариатство также меняет название.

Епископы 
Ямбургское викариатство Санкт-Петербургской (затем Петроградской) епархии
 Вениамин (Муратовский) (26 октября 1897 — 3 декабря 1898)
 Борис (Плотников) (9 мая 1899 — 20 января 1901)
 Сергий (Страгородский) (25 февраля 1901 — 6 октября 1905)
 Сергий (Тихомиров) (6 ноября 1905 — 21 марта 1908)
 Феофан (Быстров) (22 февраля 1909 — 19 ноября 1910)
 Георгий (Ярошевский) (19 ноября 1910 — 13 мая 1913)
 Анастасий (Александров) (30 мая 1913 — 23 июня 1918)
 Алексий (Симанский) (21 февраля 1921 — 24 июня 1922)

Кингисеппское викариатство Петроградской (затем Ленинградской) епархии
 Гавриил (Воеводин) (1924 — декабрь 1927)
 Сергий (Зинкевич) (30 декабря 1927 — 3 августа 1928)

Литература 
 

Упразднённые викариатства Русской православной церкви
Кингисепп
Санкт-Петербургская епархия
Появились в 1897 году
Исчезли в 1928 году